Stadtapotheke oder Stadt-Apotheke steht für:

 Stadtapotheke als Apothekentyp, siehe Ratsapotheke (Apothekentyp)

Es bestehen folgende Apotheken mit dem Namensbestandteil Stadtapotheke:

 Stadtapotheke (Burghausen)
 Stadtapotheke (Sprendlingen)
 Stadtapotheke (Eisenach), denkmalgeschütztes Gebäude in Eisenach
 Stadtapotheke (Gera)
 Stadtapotheke (Kötzschenbroda), denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, siehe Apotheke zu Kötzschenbroda
 Stadt-Apotheke (Külsheim)
 Stadtapotheke Mainbernheim, denkmalgeschütztes Gebäude in Mainbernheim, siehe Herrnstraße 45 (Mainbernheim)
 Stadt-Apotheke (Seligenstadt)
 Stadt-Apotheke (Wiesloch)